zebra – ssak z rodziny koniowatych, o pasiastym umaszczeniu, zamieszkujący Afrykę na południe od Sahary
 zebra finch, inaczej zeberka (amadyna zebrowata) – ptak z rodziny astryldów; występuje w Australii
 pielęgnica zebra – ryba akwariowa
 potoczna nazwa przejścia dla pieszych
 inaczej prążkowanie – odmiana umaszczenia na kończynach, np. u koni
 Zebra – album Kayah
 Zebra – album Yello
 Zebra – oprogramowanie
 Zebra – polskie studio filmowe
 Zebra – periodyk literacko-artystyczny redagowany w Krakowie w latach 1957-1958

Zobacz też